Příjmení Gut nebo Guth nosí více různých osobností:

 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (1861–1943) – český propagátor sportu
 Karel Gut (1927–2014) – československý hokejista, trenér a sportovní funkcionář
 Karel Guth (1883–1943) – český archeolog, historik umění
 Lara Gutová-Behramiová (* 1991) – švýcarská lyžařka
 Zbigniew Gut (1949–2010) – polský fotbalový reprezentant a olympijský vítěz (1972)

jiný význam 
 Gut (americká hudební skupina) – americká groovemetalová kapela
 Gut (německá hudební skupina) – německá grindcoreová kapela
 Guts (album) – kompilace Johna Calea z roku 1977

zkratka
 Grand Unified Theory (Teorie velkého sjednocení)
 GÚT – Gotthardský úpatní tunel

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení